И́горь Па́нин:
 Панин, Игорь Анатольевич (род. 1959) — генерал-полковник МЧС.
 Панин, Игорь Викторович (род. 1972) — российский поэт, литературный критик и журналист.